Balsamie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Balsamie est un prénom féminin, fêté le 14 novembre.

Balsamie peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Balsamie (), nourrice de saint Rémi ; fêtée le 14 novembre.

Personnalités portant ce prénom 
 Balsamie Barrachin, fille de Clémentine Ponsardin et du baron Jean Nicolas Barrachin, petite fille du baron Nicolas Ponsardin, nièce et filleule de la célèbre Veuve Cliquot, épouse de Félix-Désiré Delbeck, le fondateur de la maison de champagne Delbeck.

Toponyme 
 Sainte-Balsamie, nom d'un théâtre mais aussi d'une église à Reims, où joua Antoine Renard.

Références